Olmos est un nom commun et un nom propre hispanique.

olmos est un nom commun espagnol, pluriel de olmo, qui signifie « ormes » (nom d’arbre). Plusieurs toponymes hispaniques font référence à l’orme.

Toponyme 

 Aras de los Olmos, commune de la province de Valence dans la Communauté valencienne ;
 Empalme Olmos, ville et municipalité de l'Uruguay située dans le département de Canelones ;
 La Mata de los Olmos, commune de la province de Teruel dans la communauté autonome d'Aragon ;
 Los Olmos, commune de la province de Teruel dans la communauté autonome d'Aragon ;
 Olmos de Ojeda, commune de la province de Palencia dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Olmos de Esgueva, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Olmos de Peñafiel, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León ;

 Olmos Park, ville du Comté de Bexar dans l’état du Texas.

 Olmos, localité du département de Canelones ;

espace
 (5608) Olmos, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme 

 Andrés de Olmos (ca. 1480-1571), missionnaire franciscain espagnol, un des principaux chroniqueurs de la Mésoamérique ;
 Edgar Olmos (1990-) joueur américain de baseball ;
 Edward James Olmos (1947-), acteur, réalisateur, producteur et compositeur américain ;
 Giuliana Olmos (1993-), joueuse de tennis mexicaine ;
 Joaquín Olmos (1915-2002), coureur cycliste espagnol ;
 Josep Lluís Albiñana i Olmos (1943-), juriste et homme politique espagnol ;
 Jesús Olmos (1910-), joueur mexicain de basket-ball ;
 José Martínez Olmos (1958-), homme politique espagnol ;
 Juvenal Olmos (1962-), footballeur et entraîneur chilien ;
 Paco Olmos (1970-), entraîneur espagnol de basket-ball ;
 Roger Olmos (1975-), illustrateur espagnol.

Patronyme hispanique